Kamangula steht für:

 Kamangula (Kampfkunst), eine afrikanische Kampfkunst, eine Art Boxkampf mit offenen Händen
 Kamangula (Sambia), eine Stadt in Sambia